Dobromyśl bezeichnet Dörfer in Polen:
 Dobromyśl (Golczewo) (dt. Augustenhöhe), Dorf der Gmina Golczewo in der Woiwodschaft Westpommern
 Dobromyśl (Kamienna Góra) (dt. Kindelsdorf), Dorf der Gmina Kamienna Góra in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Dobromyśl (Kleczew), Dorf der Gmina Kleczew in der Woiwodschaft Großpolen
 Dobromyśl (Kodeń), Dorf der Gmina Kodeń im Powiat Bialski der Woiwodschaft Lublin
 Dobromyśl (Siedliszcze), Dorf der Gmina Siedliszcze im Powiat Chełmski der Woiwodschaft Lublin